Żleb Zaremby – żleb w Dolinie Cichej Liptowskiej w słowackich Tatrach Wysokich
 Żleb Zaremby – żleb w Dolinie Hińczowej w słowackich Tatrach Wysokich